

Anthroponyme 

 François d'Aix de La Chaise (1624-1709), confesseur jésuite français.

Toponyme 

 Cimetière du Père-Lachaise, cimetière parisien ;
 Quartier du Père-Lachaise, quartier parisien ;
 Avenue du Père-Lachaise, avenue parisienne ;
 Père Lachaise, station des lignes 2 et 3 du métro parisien.

Divers 

Le père-lachaise est un vent d'est soufflant sur Paris.